Клавьер, Этьен (1735—1793) — женевский и французский политический деятель
 Клавьер — коммуна во Франции, в департаменте Канталь